Palácio do Governo de Timor-Leste
 Palácio do Governo do Peru
 Palácio do Governo do Vaticano

Veja também 
 Palácio do Governador

Desambiguações de política